Godoy ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Godoy ist ein spanischer Familienname, abgeleitet von einem Ortsnamen in Galicien, gelegen im Nordwesten Spaniens.

Namensträger 
 Adán Godoy (* 1936), chilenischer Fußballspieler
 Alex Godoy (* 1971), andorranischer Fußballspieler
 Andrés Godoy (* 1953), chilenischer Musiker und Musikproduzent
 Aníbal Godoy (* 1990), panamaischer Fußballspieler
 Armand Godoy (* 1976), andorranischer Fußballspieler
 Atanasio Echeverría y Godoy, mexikanischer Illustrator
 Caíque França Godoy (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Alberto Godoy Labraña (* 1969), chilenischer Geistlicher, Weihbischof in Santiago de Chile
 Carlota Luisa de Godoy y Borbón (1800–1886), Gräfin von Chinchón und Markgräfin von Boadilla del Monte
 Dagoberto Godoy (1893–1960), chilenischer Pilot, der als Erster die Anden überflog
 Francesc Godoy (* 1986), spanischer Triathlet
 Gonzalo Godoy (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Héctor García Godoy (1921–1970), dominikanischer Politiker und Präsident der Dominikanischen Republik
 Iñaki Godoy (* 2003), mexikanischer Schauspieler
 Lucio Godoy (* 1958), argentinischer Komponist
 Luiz de Godoy (* 1988), brasilianischer Dirigent, Chorleiter, Pianist und Musikpädagoge
 Manuel de Godoy (1767–1851), spanischer Staatsminister
 Rafael Godoy (1907–1973), kolumbianischer Komponist
 Rebeca Godoy († 2013), chilenische Sängerin
 Ricardo Pérez Godoy (1905–1982), peruanischer Militär, Chef einer Militärjunta in Peru (1962–1963)
 Rosa Godoy (* 1982), argentinische Leichtathletin
 Sergio Godoy (* 1988), argentinischer Radrennfahrer

Siehe auch 
 Godøy
 Godoy (Santa Fe), Gemeinde im argentinischen Departamento Constitución
 Godoy Cruz (Mendoza), Stadt im argentinischen Departamento Godoy Cruz

Einzelnachweise 

Familienname
Spanischer Personenname